Lyon County er navnet på 5 counties i USA:

 Lyon County, Iowa
 Lyon County, Kansas
 Lyon County, Kentucky
 Lyon County, Minnesota
 Lyon County, Nevada

Navnet er afledt af byen Lyon i Frankrig.